Берёзовка — посёлок в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Кабанки, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 224 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,5 %, женщины — соответственно 52,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из девяти улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района